dyskretyzacja – w statystyce
 dyskretyzacja – w matematyce
 dyskretyzacja obszaru – w metodzie elementów skończonych
 próbkowanie